La liste des villes et villages fleuris de la Mayenne dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département de la Mayenne, en Pays de la Loire.

En 2022, 60 communes du département figurent au palmarès du concours, soit quatre communes de moins par rapport aux résultats de 2021.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 60 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 7 communes. 
 3 fleurs : 12 communes.
 2 fleurs : 23 communes.
 1 fleur : 18 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de la Mayenne labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Château-Gontier Bazouges (2010)
 Juvigné (2008)

Prix nationaux 

 Prix du développement durable : Juvigné (2021).
 Prix de la protection des espaces naturels : Changé (2020).
 Prix de la mise en valeur du patrimoine : Lassay-les-Châteaux (2022), Château-Gontier Bazouges (2016).
 Prix national du jardinier : Juvigné (2011).
 Prix de la diversité végétale : Château-Gontier Bazouges (2010).
 Grand prix National du Fleurissement : Château-Gontier Bazouges (1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007).
 Prix national de l'arbre : Laval (1994).

Prix spéciaux 

 Prix de la mise en valeur de l'espace communal rural : Coudray (2008).
 Prix du fleurissement des jardins familiaux collectifs : Craon (2009).

Département fleuri 

Le département de la Mayenne est récompensé du label Département Fleuri en 2009.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Mayenne
Liste en rapport avec la Mayenne